Невежа — многозначный термин:

 Невежа — грубый, невоспитанный человек.
 Невежа, Андроник Тимофеевич (умер в 1602 или 1603) — печатный мастер Московской типографии.
 Невежа — река в Тульской области.